Gaertner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Gaertner
 Philipp Gottfried Gaertner